Pagot è il cognome dei fratelli
 Nino Pagot (1908-1972), pseudonimo di Giovanni Pagotto e
 Toni Pagot (1921-2001), pseudonimo di Antonio Pagotto, animatori, fumettisti e registi italiani